Miejscowości w USA:
 Spiceland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
Gminy w USA:
 Spiceland (ang. Spiceland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry